Безруков Артем Олексійович (1982) — російський хокеїст.
 Безруков Владислав Вікторович (1940) — український науковець.
 Безруков Олександр Павлович — український легкоатлет. Заслужений майстер спорту СРСР.
 Безруков Сергій Віталійович — російський актор. Народний артист Російської Федерації

Жінки 
 Безрукова Ірина Володимирівна — радянська і російська актриса.